Peniculus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av von Nordmann 1832. Peniculus ingår i familjen Pennellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Peniculus